Pike County je název deseti okresů ve Spojených státech amerických:
 Pike County (Alabama) – okres státu Alabama
 Pike County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Pike County (Georgie) – okres státu Georgie
 Pike County (Illinois) – okres státu Illinois
 Pike County (Indiana) – okres státu Indiana
 Pike County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Pike County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Pike County (Missouri) – okres státu Missouri
 Pike County (Ohio) – okres státu Ohio
 Pike County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie